Raestrup ist ein Familienname:
 Alexander Raestrup, deutscher Politiker 
 Bernhard Raestrup (1880–1959), deutscher Politiker
 Gottfried Raestrup (1889–1955), deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 Johannes Raestrup (1878–1943), deutscher Reichsgerichtsrat

Raestrup ist ein Ortsname:
 Raestrup (Telgte), Ortsteil von Telgte